Головашенко — украинская фамилия. Известные представители:
 Головашенко, Сергей Куприянович (1923—1943) — красноармеец, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Головашенко, Юрий Александрович — русский советский театровед.